Фамилија Мехија има више значења:

 Фамилија Мехија, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мехија (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику